

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Донн Котайд мак Катайл, король Коннахта (768—773) из рода Уи Фиахрах.

0773
Умершие в 773 году